Le qualificatif  a été donné à plusieurs boissons à travers l'histoire :

 Le chocolat chaud a été appelé ainsi dans les milieux aristocratiques de l'Angleterre du .
 Lhydromel est une boisson de miel fermentée consommée depuis la fin de la préhistoire à travers une large aire géographique allant de la Chine à l'Espagne. Il était très apprécié des anciens Grecs et Romains.
 Dans la mythologie grecque, le nectar est la boisson des dieux qui, avec l'ambroisie, leur permet de vaincre la mort. 
 Le pulque est une boisson alcoolisée issue de la fermentation partielle de la sève de l'agave, consommée dans toute la Mésoamérique préhispanique.
 Le tejate est une boisson chocolatée consommée dans l'État de Oaxaca, au Mexique, depuis l'époque préhispanique. C'est la flor de cacao, une espèce endémique de la région, qui lui donne son aspect mousseux et son surnom de . Elle possédait une rôle cérémoniel chez les Mixtèques et les Zapotèques.